El Paujil kan syfta på:

Colombia 

 El Paujil (kommun), Caquetá, 
 El Paujil (ort), Caquetá,